Saint Augustine, ciutat i capital del comtat de Saint Johns (Florida, Estats Units) 
 St. Augustine (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 St. Augustine Beach (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 St. Augustine Shores (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 St. Augustine South (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida